Varnhagen steht für:
 Varnhagen, westfälische Briefadelsfamilie

Varnhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Ansgar Varnhagen (* 1979), deutscher Leichtathlet
 Christian Varnhagen (1775–1843), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungschef 
 Francisco Adolfo de Varnhagen (1816–1878), brasilianischer Historiker und Diplomat
 Hermann Varnhagen (1850–1924), deutscher Anglist und Romanist
 Johann Adolph Theodor Ludwig Varnhagen (1753–1829), deutscher Geistlicher und Historiker
 Karl August Varnhagen von Ense (1785–1858), deutscher Chronist
 Oskar Varnhagen (1873–1956), deutscher Jurist und Politiker
 Rahel Varnhagen von Ense (1771–1833), deutsche Schriftstellerin
 Robert Varnhagen (1818–1903), deutscher Jurist und Politiker
 Rosa Maria Varnhagen (1783–1840), deutsche Schriftstellerin, siehe Rosa Maria Assing
 Silvano Varnhagen (* 1993), deutscher Fußballspieler